ślizgacz (kolejnictwo)
 ślizgacz (łódź motorowa)
 ślizgacz – styk potencjometru